Beniamino – nome proprio di persona italiano maschile
Beniamino – figura dell'Antico Testamento, capostipite dell'omonima tribù
Beniamino – arcivescovo ortodosso greco, Patriarcato ecumenico di Costantinopoli
Beniamino – film del 1974 diretto da Joe Camp
Beniamino – nome comune del Ficus benjamina, albero della famiglia delle Moraceae